Антон Евгеньевич Шевцов (род. 4 октября 1990 года) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник клуба «Ак Барс — Динамо».

Карьера

Клубная 
Воспитанник хоккейных школ «Сибсельмаша» и «Зари» (обе — Новосибирск). Первый тренер — В. И. Войтович. В командах «Зари» его наставником становится Б. А. Целищев, под руководством которого Шевцов побеждает в чемпионатах России среди юношей (2006, 2007) и юниоров (2008, лучший нападающий турнира).

Игровую карьеру начал в сезоне 2007/08 во второй команде «Сибсельмаша», принимающей участие в первенстве России среди команд первой лиги.

В «Сибсельмаше» с сезона 2008/09, в своём дебютном сезоне проведя шесть матчей в высшей лиге чемпионата России. Уже в следующем сезоне становится игроком стартового состава команды. По итогам сезона 2014/15 был признан лучшим игроком команды. В середине сезона 2015/16 покидает «Сибсельмаш».

В декабре 2015 года переходит в московское «Динамо», выступая за команду до конца сезона, в составе которой становится бронзовым призёром чемпионата России.

Сезон 2016/17 проводит в хабаровском «СКА-Нефтянике», побеждая в Кубке России (2016), Суперкубке России (2017) и чемпионате страны (2017).

С 2017 по 2020 год был игроком иркутской «Байкал-Энергии». По итогам сезона 2017/18 становится бронзовым призёром чемпионата России и включается в список 22-х лучших игроков сезона.

В сезоне 2020/21 вновь в московском «Динамо». В составе команды побеждает в Кубке России (2020) и становится серебряным призёром чемпионата России (2021).

В 2021 году перешёл в команду «Ак Барс — Динамо».

Сборная России 
В составе молодёжной сборной России побеждает на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 года, признаваясь лучшим игроком турнира.

В составе сборной России в 2012 году побеждает в Международном турнире на призы Правительства России.

Достижения 
«Сибсельмаш»
 Финалист Кубка России: 2013 
 Победитель первенства России среди молодёжных команд: 2013 (в составе «Сибсельмаша»-2) 
 Победитель первенства России среди юниоров: 2008 (в составе «Зари») 
 Победитель первенства России среди юношей (2): 2006, 2007 (в составе «Зари») 
 Серебряный призёр турнира «Плетёный мяч»: 2005 (в составе «Зари») 

«Динамо» (Москва)
 Серебряный призёр чемпионата России: 2020/21 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2015/16 
 Обладатель Кубка России: 2020 
 Финалист Суперкубка России: 2021 (весна) 

«СКА-Нефтяник»
 Чемпион России: 2016/17 
 Обладатель Кубка России: 2016 
 Обладатель Суперкубка России: 2017 (весна) 

«Байкал-Энергия»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2017/18 
 Финалист Кубка губернатора Хабаровского края: 2019 

Сборная России
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России: 2012 
 Бронзовый призёр Международного турнира на призы правительства России: 2010 (в составе молодёжной сборной России) 
 Победитель чемпионата мира среди молодёжных команд: 2011 

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (1): 2018
 Лучший игрок чемпионата мира среди молодёжных команд: 2011 
 Лучший игрок «Сибсельмаша»: 2015

Статистика выступлений

Клубная 

На начало сезона 2023/2024 забивал мячи в ворота 16 / 12 команд

  Чемпионат России                   Кубок России
  1.Старт               = 16 мячей   1-6.Уральский трубник = 3
  2-3.Водник            = 11         1-6.Водник            = 3
  2-3.Волга             = 11         1-6.Енисей            = 3
  4.Родина              = 10         1-6.СКА-Нефтяник      = 3
  5-6.Уральский трубник =  8         1-6.Сибсельмаш        = 3
  5-6.Ак Барс-Динамо    =  8         1-6.Кузбасс           = 3
  7.СКА-Нефтяник        =  7         7-10.Зоркий           = 2
  8-9.Зоркий            =  6         7-10.Ак Барс-Динамо   = 2
  8-9.Сибсельмаш        =  6         7-10.Байкал-Энергия   = 2
 10-12.Кузбасс          =  5         7-10.Родина           = 2
 10-12.Байкал-Энергия   =  5        11-12.Мурман           = 1
 10-12.Енисей           =  5        11-12.Студентческая 
 13.Динамо М            =  4              сборная России   = 1
 14-15.Строитель        =  2
 14-15.Мурман           =  2
 16.Кировец У           =  1

На начало сезона 2023/2024 количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 80 играх 
по 2 мяча забивал в 12 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 

Свои 107 мячей забросил в 93 играх, в 319 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 20 играх 
по 2 мяча забивал в 4 играх 

Свои 28 мячей забросил в 24 играх, в 89 играх мячей не забивал. 

Первый и юбилейные мячи в чемпионатах России
1-й мяч забил в 28-й игре 12 февраля 2010 года в домашней игре с командой «Строитель» (8:1) на 9-й минуте с передачи Сергея Рогулева. 
50-й мяч забил в 221-й игре 12 ноября 2016 года в домашней игре с командой «Кузбасс» (14:3) на 70-й минуте с передачи Артёма Бондаренко. 
100-й мяч забил в 372-й игре 7 января 2022 года в домашней игре с командой «Сибсельмаш» (8:4) на 36-й минуте с передачи Евгения Корева.

В международных турнирах 

''Участие в Кубке мира: 3 раза (2016—2018); в Кубке чемпионов: 5 раз (2011—2015)

В сборной России 

Итого: 8 матчей / 0 мячей; 3 победы, 1 ничья, 4 поражения.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте КХМ «Сибсельмаш»
 Профиль на сайте КХМ «Байкал-Энергия»
 Профиль на сайте КХМ «СКА-Нефтяник»
 Профиль на сайте hsmdynamo.com
 Профиль на сайте bandysidan.nu
 Антон Шевцов: «Сибсельмаш» — мой второй дом / ФХМР

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди молодёжи